Gemarkung Heinersreuth ist der Name mehrerer Gemarkungen:

 Gemarkung Heinersreuth (Landkreis Bayreuth), Gemarkung im Landkreis Bayreuth, Bayern 
 Gemarkung Heinersreuth (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Heinersreuth (Landkreis Neustadt an der Waldnaab), Gemarkung im Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern 
 Gemarkung Heinersreuther Forst, Gemarkung im Landkreis Bayreuth